Itapeuasaurus cajapioensis es la única especie conocida del género extinto Itapeuasaurus ("lagarto de Itapeua") de dinosaurio saurópodo rebaquisáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente , durante el cenomaniense, en lo que es hoy Sudamérica. Sus restos son procedentes de la formación Alcântara en el estado de Maranhão en Brasil. La especie tipo y única conocida es Itapeuasaurus cajapioensis, se estima que completamente desarrollado hubiese medido entre 10 y 15 metros. En noviembre de 2014, el pescador Carlos Wagner Silva descubrió un húmero fosilizado en la playa de Itapeua. En mayo de 2015, el paleontólogo Manuel Alfredo Medeiros y sus estudiantes fueron enviados y aseguraron varios huesos, incluidos los huesos de las extremidades y vértebras. En 2019, se describió la especie.

Lindoso et al. en 2019 situaron a Itapeuasaurus en la subfamilia Nigersaurinae, emparentándolo con Demandasaurus y Nigersaurus. A continuación se muestra el cladograma de 2015 de Fanti et al., solo difiriendo en la inclusión de Itapeuasaurus, el cual no fue examinado en el análisis de Fanti et al.

Referencias 

Rebbachisauridae
Dinosaurios de América del Sur
Dinosaurios del Cretácico